Антон Шкитак (; псевдоним — «Емельян» 1917 — 29 ноября 1943) — украинский националист, военнослужащий батальона «Нахтигаль», майор УПА, один из организаторов Украинской народной самообороны.

Биография 
Родился в селе Борыня (ныне Львовская область, Украина).

С апреля 1941 военнослужащий батальона Нахтигаль, после его расформирования — боец 201-го батальона охранной полиции.

Летом 1943 года выступил организатором и командиром учебного батальона УНС «имени Кривоноса» в Карпатах.

Погиб 29 ноября 1943 года, во время боя с подразделениями Дрогобычского гестапо и шуцполиции вблизи села Недельная на Старосамборщине. 26 солдат УНС погибли вместе с ним, 17 из которых были похоронены в общей могиле. В настоящее время на могиле установлен памятник, посвященный этому событию.

Источники 
 Содоль П. Українська Повстанча Армія 1943—1949. Довідник другий. — Нью-Йорк, 1995. — С. 111.
 Український Визвольний Рух — ОУН та УПА
 Реестр офицеров УПА (укр.)

Родившиеся в Австро-Венгрии
Погибшие в боях Второй мировой войны
Персоналии:Украинская повстанческая армия
Украинские националисты
Персоналии:Батальон «Нахтигаль»